Arawa kan syfta på följande:

 Arawa (djur), ett släkte insekter
 Arawa, Papua Nya Guinea, ort på ön Bougainville,